Вейккаусліга 2021 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул вдруге поспіль здобув ГІК.

Формат 

За регламентом на першому етапі 12 клубів зіграють між собою по два матчі. На другому етапі перша шістка зіграє в одне коло та розіграють місця з 1-го по 6-те, а друга шістка визначить невдах та розіграє місця з 7-го по 12-те. На третьому етапі клуби, що посіли з 3-го по 7-ме місця в плей-оф розіграють путівки до Ліги конференцій Європи.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0"|3/7 листопада 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway  

2021
Фінляндія
2021 у фінському спорті